A Orquestra Jovem do Estado da Armênia foi fundada em novembro de 2005 com estudantes do Conservatório Estatal Yerevan Komitas. O atual maestro chefe da orquestra é o renomado violinista Sergey Smbatyan. Muitos membros da orquestra são músicos vencedores de prêmios internacionais.

Ver também

 Lista de orquestras

Jovem